«Соколи» — музичний гурт з Дрогобича
 Соколи — колишнє містечко запорозьких козаків на Південному Бузі, центр Бугогардівської паланки, Бузького козацького війська; нині місто Вознесенськ
 Гей, соколи — пісня, популярна в Україні, Польщі, Чехії, Словаччині, Білорусі та Литві

Соколи — село Роздольненського району Автономної Республіки Крим.

Населені пункти та їхні частини
 Соколи — гміна в Високомазовецькому повіті Підляського воєводства
 Соколи — село в гміні Пйотркув-Куявський Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Соколи — село в гміні Пйонкі Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Соколи — село в гміні Щучин Ґраєвського повіту Підляського воєводства
 Соколи — село в гміні Соколи Високомазовецького повіту Підляського воєводства
 Соколи — село в гміні Ставіські Кольненського повіту Підляського воєводства
 Соколи — село в гміні Ґолдап Ґолдапського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Соколи — частина села Рущин у гміні Каменськ Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Соколи — частина села Суфчин у гміні Колбель Отвоцького повіту Мазовецького воєводства
 Соколи — частина села Бжуза в гміні Ґловачув Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Соколи — осада в гміні Біла Піська Піського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки